Семейство Гефьён — группа силикатных астероидов класса S в центральной части главного пояса астероидов.

Характеристики семейства 
Данное семейство получило своё название в честь астероида (1272) Гефьён — астероида с наименьшим порядковым номером. Семейство является достаточно крупным. Так посредством статистического анализа (Zappala 1995) было выявлено около сотни астероидов этого семейства. А в результате недавних исследований их число было увеличено до 766.

Основной диапазон орбитальных элементов астероидов семейства Гефьён приведён в следующей таблице.

Для данной астрономической эпохи диапазон орбитальных элементов для оскулирующих орбит основной массы астероидов приведён в следующей таблице.

Среди астероидов семейства больше всего выделяется астероид (2631) Чжэцзян, который имеет в диаметре 34 км и является одним из крупнейших астероидов семейства и единственным, чей диаметр был определён достаточно точно. Другим крупным астероидом является (2911) Мяхелена — очень тёмный астероид (альбедо 0,025) с диаметром 73 км.

Исключения 
До недавнего времени это семейство было известно как Семейство Цереры или Семейство Минервы в честь астероида (1) Церера (крупнейший астероид) или (93) Минерва. Однако спектроскопические исследования показали, что на самом деле эти астероиды не имеют никакого отношения к данному семейству, т. к. имеют совсем другие спектральные классы по сравнению с основной массой астероидов семейства. Другими крупными телами, не входящими в семейство, являются астероиды (255) Оппавия, (374) Бургундия, (2507) Бобоне и (2559) Свобода.

Крупнейшие астероиды этого семейства 
Ниже, в таблице приведены крупнейшие астероиды этого семейства, определённые методом Zappalà HCM.

См. также 
 Семейство астероидов
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Троянские астероиды
 Дамоклоиды
 Кентавры
 Аполлоны
 Амуры
 Атоны

Примечания 

Гефьён